Ел Парке има више значења:

 Ел Парке (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парке (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику